Die Indonesia Super Series Premier 2012 im Badminton fanden vom 12. bis 17. Juni 2012 in Jakarta statt. Das Preisgeld betrug 650.000 US-Dollar.

Austragungsort 
 Gelora-Bung-Karno-Stadion

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Chen Long
  Chen Jin
  Peter Gade
  Sho Sasaki
  Lee Hyun-il
  Kenichi Tago
  Simon Santoso
  Du Pengyu

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Wang Yihan
  Wang Xin
  Wang Shixian
  Li Xuerui
  Saina Nehwal
  Jiang Yanjiao
  Tine Baun
  Juliane Schenk

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Cai Yun / Fu Haifeng
  Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
  Mathias Boe / Carsten Mogensen
  Ko Sung-hyun / Yoo Yeon-seong
  Chai Biao / Guo Zhendong
  Mohammad Ahsan / Bona Septano
  Fang Chieh-min / Lee Sheng-mu
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Wang Xiaoli / Yu Yang
  Tian Qing / Zhao Yunlei
  Ha Jung-eun / Kim Min-jung
  Mizuki Fujii / Reika Kakiiwa
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl
  Shizuka Matsuo / Mami Naito
  Jung Kyung-eun / Kim Ha-na
  Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Mixed

Setzliste 
  Zhang Nan / Zhao Yunlei
  Xu Chen / Ma Jin
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
  Chen Hung-ling / Cheng Wen-hsing
  Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl
  Lee Yong-dae / Ha Jung-eun
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2012
Badmintonwettbewerb in Jakarta
BWF Super Series 2012